Chouméri, un village du dème de Minóa Pediáda (Héraklion).
 Chouméri, un village du dème de Mylopótamos (Réthymnon).